Brad Pearce (ur. 1966) – amerykański tenisista
 Brad Pearce (ur. 1971) – australijski futbolista
 Bradley Pearce (ur. 1982) – australijski aktor